Communistisch Platform (Duitsland)
 Communistisch Platform (Nederland)